Зала може да се отнася за:
 зала, голямо покрито помещение
 Зала, река в Унгария
 Зала, област в Унгария